Asterias echinata är en sjöstjärneart som beskrevs av Gray 1840. Asterias echinata ingår i släktet Asterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
echinata